Ма́нтуя:

 Мантуя — город в Италии.
 Мантуя — провинция в Италии.
 Мантуанское герцогство — историческое государство Италии со столицей в Мантуе.